Santon peut désigner :
 Les santons de Provence, de petites figurines, le plus souvent en argile, très colorées, et représentant la scène de la Nativité.
 Les Santons, un peuple gaulois qui occupaient la région de la Saintonge.
 Dans un usage vieilli, un santon désigne un ascète musulman : voir Marabout (islam).

Patronyme

 Dale Santon, un joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Aurélie Santon, membre de l'équipe de France de ski.
 Davide Santon, joueur de football italien.
 Régis Santon, acteur et un metteur en scène français de théâtre

Toponyme

 Santon, une paroisse de l'île de Man.
Patronyme français